Тяжёлый вес () — весовая категория в боксе. Боксёры, весящие более 200 фунтов (91 кг) считаются ведущими профессиональными боксёрскими организациями тяжеловесами (): IBF, WBA, WBC и WBO. В любительском боксе данная весовая категория носит название: супертяжёлый (сверхтяжёлый) вес ().

Действующие чемпионы

Список чемпионов мира по продолжительности 

По состоянию на 23 мая 2018 года. В список не входят линейные чемпионы до 1921 года, а также чемпионы по версии журнала The Ring.

 действующий чемпион

Примечания 

Бокс